Gonionemus är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av A. Agassiz in L. Agassiz 1862. Gonionemus ingår i familjen Olindiasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Gonionemus